Miejscowości w USA:
 Sumter – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Sumter
Gminy w USA:
 Sumter (ang. Sumter Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie McLeod
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Sumter (ang. Sumter County) – w stanie Karolina Południowa

Zobacz też : Fort Sumter